Соревнования по баскетболу среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 28 июля по 11 августа. В них приняло участие 12 команд по 12 человек. Матчи группового этапа и четвертьфиналы прошли на Баскетбольной арене Лондона, а оставшиеся решающие игры — Северной арене Гринвича 1.

Составы

Медалисты

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка 
{{8TeamBracket-with third
| RD1= Четвертьфинал7 августа — Лондон
| RD2= Полуфинал9 августа — Лондон
| RD3= Финал11 августа — Лондон
| 3rd= Матч за третье место
| RD1-seed1=A1
| RD1-team1=
| RD1-score1=91
| RD1-seed2=B4
| RD1-team2=
| RD1-score2=48
| RD1-seed3=B2
| RD1-team3=
| RD1-score3=75
| RD1-seed4=A3
| RD1-team4=
| RD1-score4=60
| RD1-seed5=B1
| RD1-team5=
| RD1-score5=71
| RD1-seed6=A4
| RD1-team6=
| RD1-score6=68
| RD1-seed7=A2
| RD1-team7=
| RD1-score7=63
| RD1-seed8=B3
| RD1-team8=
| RD1-score8=66
| RD2-seed1=A1
| RD2-team1=
| RD2-score1=86
| RD2-seed2=B2
| RD2-team2=
| RD2-score2=73
| RD2-seed3=B1
| RD2-team3=
| RD2-score3=81
| RD2-seed4=B3
| RD2-team4=
| RD2-score4=64
| RD3-seed1=A1
| RD3-team1=
| RD3-score1=86
| RD3-seed2=B1
| RD3-team2=
| RD3-score2=50
| RD3-seed3=B2
| RD3-team3=| RD3-score3=83| RD3-seed4=B3
| RD3-team4=
| RD3-score4=74
}}

 Четвертьфинал 

 Полуфинал 

 Матч за 3-е место 

 Финал 

 Итоговое положение 
Итоговое положение определяется:
 1-4 места
 Результаты финала и матча за 3-е место.
 5-8:
 Разница побед-поражений в предварительном раунде группы
 Таблица в предварительном групповом раунде (то есть 3я команда группы А имеет более высокий рейтинг, чем 4-я команда из группы B).
 Количество мячей забитых в среднем в предварительном раунде группы
 9-10 и 11-12:
 Пятые места в предварительном раунде группы классифицируются на 9-10, шестые места классифицированы *11-12
 Разница побед-поражений в предварительном раунде группы
 Количество мячей забитых в среднем в предварительном раунде группы

 Статистика 

 Индивидуальная статистика игроков ОчкиПодборыПередачиБлок-шотыПерехваты Командная статистика Забитые очкиПропущенные очкиПодборыПередачиПерехватыБлок-шоты'''

См. также 
 Баскетбол на летних Олимпийских играх 2012 (мужчины)

Ссылки 
 Международная федерация баскетбола
 Баскетбольный турнир на сайте олимпийских игр

Баскетбол на летних Олимпийских играх 2012